Douglas Fairbanks Sr. (1883–1939) amerikai színész 
Douglas Fairbanks Jr. (1909–2000) amerikai színész, az előbbi fia